La classificació històrica de Primera divisió espanyola de futbol és elaborada per la Lliga Nacional de Futbol Professional (LFP) i es basa en els punts aconseguits per cada equip a primera divisió, independentment de si en una temporada la victòria atorgava dos o tres punts al vencedor, o del nombre de punts en joc. Els únics tres clubs que han estat presents en totes les edicions de la competició són el Reial Madrid CF, el FC Barcelona i l'Athletic Club.

''Actualitzat fins a la temporada 2020-21, inclosa.  En verd els equips que participen en la temporada 2021-22.  En groc els equips de terres de parla catalana.

Vegeu també 
 Lliga del Futbol Professional
 Primera Divisió de la lliga espanyola de futbol

Referències/notes

Enllaços externs 

 Taula completa a Rsssf 
 Taula del web oficial de la Lliga de Fútbol Profesional 

Futbol a Espanya
Llistes de futbol
Primera divisió espanyola de futbol